Augustin Ringeval (1882-1967), coureur cycliste français ;
 Lionel Ringeval (1977-), joueur français de rugby à XV ;
 .